Kafeinski je pridev koji se odnosi na kafu. On se može odnositi na:

 Kafeinska kiselina, hidroksicinaminska kiselina
 Kafeinski aldehid, fenolni aldehid prisutan u semenu biljke Phytolacca americana